Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für den Porsche Tennis Grand Prix 2022 des Damentennis. Insgesamt nahmen 16 Spielerinnen an der Qualifikation teil, die am 16. und 17. April 2022 stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2022
Tennisturnier in Stuttgart